Basa steht für:
 Basa (Sprache), eine Platoid-Sprache in Nigeria
 Basa (Sudan) (auch: Jabal Basa), Ort im Sudan
 vietnamesischer Name der Fischart Pangasius bocourti

BASA steht für:
 Bahnselbstanschlussanlage, das Telefonnetz der deutschen Eisenbahn
 Bachelor of Arts: Soziale Arbeit, ein Studiengang an mehreren deutschen Fachhochschulen
 BASA-Museum, Amerikas-Sammlung der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Basa steht für einen Nachnamen; bedeutende Namensträger:
 Ion Başa (* 1944), rumänischer Eishockeyspieler
 Marko Baša (* 1982), serbisch-montenegrinischer Fußballspieler
 Petr Báša (* 1965), tschechischer Badmintonspieler

Siehe auch:
 Bassa

BASA